Сезон ФК «Металург» (Дніпропетровськ) 1955 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Всеволод Радикорський.
 Начальник команди: Яків Мельников.
 Тренери: Сергій Голод, Володимир Гребер.

2-а зона

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1955 українських футбольних клубів
1955 у футболі